E³, Exposició d'Entreteniment Electrònic, convenció de videojocs.
 Enduro 3, categoria del Campionat del Món d'enduro.
 Esport3, canal de televisió esportiu de Televisió de Catalunya.